Het seizoen 1962/63 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 1 september 1962 en eindigde op 9 juni 1963. De competitie werd gewonnen door KFC Malinois.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor 
 KSC Eendracht Aalst

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KRC Mechelen (kampioen in Derde Klasse A)
 R. Crossing Club Molenbeek (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Malinois (kampioen)
 KFC Turnhout (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor 
 K. Olse Merksem SC 

Noot: K. Waterschei SV Thor werd bestraft met degradatie naar Derde Klasse als gevolg van omkoping. Hierdoor bleef UR Namur in Tweede Klasse.

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2